Powązki steht für folgende geographischen Objekte in Polen:

 Powązki (Warschau), Stadtteil von Warschau
 Powązki (Powiat Warszawski Zachodni), Dorf im Powiat Warszawski Zachodni
 Powązki (Powiat Żyrardowski), Dorf im Powiat Żyrardowski
 Powązki (Garten), Landschaftsgarten in Powązki, Powiat Warszawski Zachodni
 Powązki-Friedhof, Friedhof in Warschau